Edgar Quinet (historicus), Frans historicus (1803-1875)
 Edgar Quinet (metrostation), metrostation in Parijs